Kreuzstraße ist der Ortsname von:

 Kreuzstraße (Gmund am Tegernsee), bei Dürnbach gelegener Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kreuzstraße (Oberschleißheim), Ortsteil der Gemeinde Oberschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Kreuzstraße (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kreuzstraße (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kreuzstraße (Weikersheim), Wohnplatz auf der Gemarkung von Elpersheim, Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Kreuzstraße steht für:
 Kreuzstraße (Bremen), Straße in Bremen, mit dem denkmalgeschützten Ensemble Kreuzstraße
 Kreuzstraße (Fürth), Straße in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kreuzstraße
 Kreuzstraße (Memmingen), Straße in Memmingen, siehe Liste der Baudenkmäler in Memmingen
 Kreuzstraße (Wesel), Straße in Wesel
 Bahnhof Kreuzstraße

Siehe auch:
 Kreuzgasse
 Kreuzstraßl
 Kreuzweg (Begriffsklärung)